Příjmení Šimek či Šimková mělo v roce 2011 v Česku 14 347 osob. Jde o zdrobnělinu jména Šimon. Podobná příjmení Schimek nebo Schimková má 31 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:
 Antonín Šimek (fotbalista) (1910–?) – český fotbalový brankář
 Antonín Šimek (pedagog) (1887–1942) – český chemik, vysokoškolský pedagog a odbojář popravený nacisty
 Bohumil Šimek (* 1959) – hejtman Jihomoravského kraje a bývalý policista
 David Šimek (* 1977) – učitel a starosta města Svitavy
 Eduard Šimek (1879–1936) – český pedagog, publicista, spisovatel a politik, senátor za národní demokraty
 Emanuel Šimek (1883–1963) – český archeolog
 František Prokop Šimek (1882–1942) – český pravoslavný farář a odbojář popravený nacisty, manžel Anny Šimkové
 František Šimek (1882–1974) – český filolog
 Jan Šimek – více osobností, viz rozcestník
 Jarek Šimek (* 1973) – producent, hudební skladatel a zpěvák
 Jaroslav Šimek (rozcestník) – více osobností, viz rozcestník
 Jindra Šimek (1901–1979) – akademický malíř  
 Josef Šimek (rozcestník) – více osobností, viz rozcestník
 Juraj Šimek (* 1987) – švýcarský hokejový útočník slovenského původu
 Ludvík Šimek (Schimeck; 1837–1886) – český sochař
 Maximilián Václav Šimek (1748–1798) – český katolický kněz a jazykovědec, bohemista
 Michael Šimek (* 1962) – český fotbalista
 Miloslav Šimek (1940–2004) – český herec, spisovatel a humorista, partner J. Grossmanna v Semaforu
 Miroslav Šimek (* 1959) – český sportovec, kanoista
 Otokar Šimek (1878–1950) – literární historik a kritik
 Pavel Šimek (1917–2003) – právník a kurátor ČCE
 Quido Šimek (1857–1933) – litomyšlský muzejník
 Radim Šimek (* 1992) – český hokejový obránce
 René Šimek (* 1975) – český fotbalista
 Robert Šimek (* 1977) – český undergroundový hudebník
 Stanislav Šimek (* 1935) – český herec
 Vladimír Šimek (* 1936) – agronom a politik ČSL, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Vojtěch Šimek – více osobností, viz rozcestník
 Zdeněk Šimek (1927–1970) – český sochař a malíř
 Zdeněk Šimek (artista) (1945–1990) – český artista a drezér

ženy
 Anna Šimková (1891–1942) – česká učitelka a odbojářka popravená nacisty, manželka Františka Prokopa Šimka
 Božena Šimková (1935–2018) – česká spisovatelka a scenáristka
 Dagmar Šimková (1929–1995) – politická vězeňkyně, spisovatelka a exulantka
 Marie Šimková – česká violloncelistka
 Simona Šimková – česká modelka
 Veronika Šimková (* 1998) – česká sportovní lezkyně a bouldristka
 Věra Plívová-Šimková (* 1934) – česká režisérka

podobná příjmení
Ivan Šimko (* 1955) – slovenský politik, ministr vnitra a obrany SR

Česká příjmení